Miejscowości w USA:
 Colesville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Colesville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Gminy w USA:
 Colesville (ang. Colesville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome